45-й Чемпионат СССР по футболу 1982 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал вильнюсский клуб «Жальгирис».

Лимит ничьих равен 12.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 
 Первая лига СССР 1982 на КЛИСФ
 USSR (Soviet Union) - Final Tables 1924-1992 на rsssf.com

Чемпионат СССР по футболу 1982
1982